Indianapolis 500 1985 je bila devetinšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1985.

Rezultati

1985 v športu
1985